Hoher Wald ist der Name von Bergen oder Waldgebieten (sortiert nach Höhe):
 Hoher Wald (Thüringer Schiefergebirge) (693,6 m), Waldgebiet bei Großbreitenbach und Altenfeld, im Hohen Thüringer Schiefergebirge, Ilm-Kreis, Thüringen
 Hoher Wald (Rothaargebirge) (656,2 m), Berg bei Burgholdinghausen, im Rothaargebirge, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Hoher Wald (Taunus) (441,1 m), Waldgebiet bei Oberbachheim und Dachsenhausen, im Westlichen Hintertaunus, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Hohwald
 Hochwald